Fear No Evil ("non temere alcun male" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Fear No Evil – film TV del 1969 diretto da Paul Wendkos
Fear No Evil – film del 1981 diretto da Frank LaLoggia

Letteratura 
 Fear No Evil – autobiografia di Natan Sharansky del 1998

Musica 
Fear No Evil – album dei Grim Reaper del 1985
Fear No Evil – album degli Slaughter del 1995
Fear No Evil – album dei Doro del 2009